Zwei Freunde steht für:

 Zwei Freunde (1915), österreichisch-ungarischer Stummfilm von Hubert Marischka
 Zwei Freunde (Wladimir Woinowitsch), Roman (1967)
 Zwei Freunde (2015), französischer Film von Louis Garrel 

 Die zwei Freunde, französische Fabel von Jean de La Fontaine (1809)

Siehe auch:
 Zwei Freunde in Preußen (Fernsehfilm 1981)
 Zwei Freundinnen (Film 1968)
 Freunde (Begriffsklärung)